Monofluorid je hemijsko jedinjenje sa jednim fluoridom po formulskoj jedinici. Za binarna jedinjenja, ova formula je XF.

Organofluorinska jedinjenja
Rasprostanjeni monofluoridi su organofluorna jedinjenja, poput metil fluorida i fluorobenzena.

Neorganska jedinjenja
Svi alkalni metali formiraju monofluoride. Ta jedinjenja imaju kristalnu strukturu natrijum hlorida i rastvorna su u vodi i pojedinim alkoholima. Pošto je fluoridni anjon veoma bazan, mnogi alkalni metalni fluoridi formiraju bifluoride sa formulom MHF2. Natrijum i kalijum bifluoridi su značajni za hemijsku industriju. Među ostalim monofluoridima, samo srebro(I) i talijum(I) fluoridi su dobro okarakterisani. Oba jedinjenja su veoma rastvorna, za razliku od drugih halida tih metala.

Primeri neorganskih monofluorida

Metalni monofluoridi

Aluminijum monofluorid, AlF
Cezijum fluorid
Bakar monofluorid
Litijum fluorid
Živa monofluorid
Kalijum fluorid
Rubidijum fluorid
Srebro fluorid
Natrijum fluorid
Talijum monofluorid

Nemetalni monofluoridi

Bor monofluorid ili fluoroborilen ima formulu BF
Ugljen monofluorid (CF, CFx, ili (CF)x), takođe poznat kao poliugljeni monofluorid
Hlor monofluorid, isparljivo interhalogeno jedinjenje sa formulom ClF
Jod monofluorid, tamno smeđa čvrsta materija sa formulom IF

Organski monofluoridi

Reference

Literatura

Флуориди